Vicar se poate referi la:
Vicar, rang clerical
Vícar, localitate în Spania